Bowler bezeichnet:

 einen Bowlingspieler, siehe Bowling
 einen Werfer beim Cricket, siehe Bowler (Cricket)
 eine besondere Hutform, im deutschsprachigen Raum als Melone bekannt
 ein britischer Hersteller von Geländefahrzeugen, siehe Bowler Off Road

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bowler (Montana), im Carbon County
 Bowler (New York), im Allegany County
 Bowler (Ohio), im Gallia County – nicht mehr existent
 Bowler (Virginia), im Appomattox County
 Bowler (Wisconsin), im Shawano County

Personen:
 Andrew Bowler, Filmemacher und Schauspieler
 Arthur Bowler (* 1950), schweizerisch-US-amerikanischer Autor, Theologe, Referent und Filmsprecher

 Brian Bowler (* 1964), malawischer Politiker
 Dave Bowler (* 1957), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Gerry Bowler (1919–2006), nordirischer Fußballspieler
 Grant Bowler (* 1968), neuseeländischer Schauspieler
 James Bowler (1875–1957), US-amerikanischer Politiker
 John Bowler (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Keith Bowler († 2015), australischer Tischtennisfunktionär
 Paul Bowler (* 1967), britischer Turner
 Peter Bowler (* 1944), Wissenschaftshistoriker
 Tim Bowler (* 1953), britischer Schriftsteller
 Walter Bowler, kanadischer Ruderer
Siehe auch:
 Bowler Rocks